Юрий Владимирович Петров (18 января 1939, Нижний Тагил, Свердловская область — 23 октября 2013, Москва) — советский и российский партийный и государственный деятель, первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1985—88), руководитель Администрации Президента Российской Федерации (1991—93).

Биография 
Родился в семье служащего. После окончания в 1956 году средней школы работал зуборезчиком на Уралвагонзаводе (г. Нижний Тагил), одновременно поступил на вечернее отделение Уральского политехнического института имени С. М. Кирова. В 1957 году, после переезда семьи в Свердловск, работал техником-конструктором в Свердловского проектно-технологического института Министерства оборонной промышленности СССР.

В 1959—1962 гг. проходил военную службу по призыву (в Уральском военном округе), потом продолжил учёбу на дневном отделении механического факультета УПИ, после окончания которого вернулся в Нижний Тагил, где течение года работал мастером на Нижнетагильском заводе пластмасс. В октябре 1962 года вступил в КПСС.

В 1966 году окончил механический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова (УПИ) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

В 1967 году перешёл на партийно-комсомольскую работу: сначала был заведующим промышленно-транспортным отделом Дзержинского райкома ВЛКСМ Нижнего Тагила, с 1969 г. — заведующий промышленно-транспортным отделом Дзержинского райкома КПСС Нижнего Тагила, с января 1972 — второй, а с декабря 1974 г. — первый секретарь Нижнетагильского горкома КПСС.

В феврале 1977 года избран секретарём Свердловского обкома КПСС. В июне 1982 года переведён на работу заведующим сектором Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, а в октябре 1983 года — заместителем заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС (отделом заведовал Е. К. Лигачёв). В апреле 1985 года после перевода Бориса Ельцина в Москву на должность заведующего Отделом строительства ЦК КПСС, возглавил Свердловский обком КПСС.

В июле 1988 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Республике Куба.

Летом 1991 года получил от Президента РСФСР Б. Н. Ельцина предложение возглавить его аппарат, и 5 августа 1991 г. был назначен на должность Руководителя Администрации Президента РСФСР, к исполнению обязанностей приступил 19 августа 1991 г. От должности посла на Кубе был официально освобождён 20 сентября 1991 г.

19 января 1993 года освобождён от должности и через 2 недели — 2 февраля назначен председателем только что созданной Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор). Руководил корпорацией до 22 мая 2001 года, затем работал советником нового председателя корпорации В. А. Чернова. В феврале 2003 года Госинкор был ликвидирован.

В 1994—2003 гг. (с перерывом в 1996—1998 гг.) был председателем совета директоров ИНКОР-банка (в январе 1998 года переименован в Свердловский губернский банк).

Скончался 23 октября 2013 года после тяжёлой, продолжительной болезни. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Участие в работе центральных органов власти в СССР 
 член ЦК КПСС (1986—1990 гг.);
 депутат Верховного Совета СССР XI созыва (с октября 1986 г.), председатель Комиссии по транспорту и связи Совета Союза;
 депутат Верховного Совета РСФСР IX и XI (в 1986—1987 гг.) созывов;
 делегат XXV—XXVII съездов КПСС и XIX всесоюзной партконференции.

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1975, 1980);
 орден «Знак Почёта» (1971);
 медали: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1969), «К 40-летию завершения национально-освободительной борьбы чехословацкого народа и освобождения Чехословакии Советской Армией» (1985), «Ветеран труда» (1987), «Защитнику свободной России» (1994);
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году;
 Почётная грамота Верховного Совета РСФСР (1989);
 звание «Почётный гражданин г. Нижний Тагил» (1998).

Примечания

Литература 
 Рабинович Р. Л. В ответе за город. Руководители Нижнего Тагила. — Нижний Тагил: Репринт, 2007. — С. 188—190.
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. — С. 74—77.  
 Центральный Комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. — М.: Издательский дом «Парад», 2005. — 496 с.

Ссылки 
 Государственная корпорация ГОСИНКОР 
 Малкина Татьяна. «Меня так много ещё никогда не ругали»  // Независимая газета — 14.02.1992, № 30

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Свердловского обкома КПСС
Послы СССР на Кубе
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Персоналии:Уралвагонзавод
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище